Skabbholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skabbholmen (i Dragsfjärden, Kimitoön), 
 Skabbholmen (vid Illo, Kimitoön),

Se även
Skabbholm
Skabban

Robotskapade Finlandförgreningar